Округ Нельсон () — распространённое название административно-территориальных единиц в англоязычных странах.
 Австралия
   — штат Западная Австралия.
 США
В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Нельсон. 
 Нельсон — штат Виргиния.
 Нельсон — штат Кентукки.
 Нельсон — штат Северная Дакота.